Over It (álbum)
Over It (canção de Ashley Tisdale)
Over It (canção de Katharine McPhee)

Desambiguação